Кукутень () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Кукутень () — село в Румунії, у повіті Ясси. Адміністративний центр комуни Кукутень.
 Кукутень () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Дурнешть.
 Кукутень () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Лецкань.
 Кукутень () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Моцеєнь.

Див. також
 Кукутені культура